Dębnica (gromada) (powiat gnieźnieński)
 Dębnica Kaszubska (gromada) (powiat słupski)